

Lokalizacje

Niemcy 
 Hohenburg – dzielnica gminy Lenggries w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen
 Hohenburg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach

Osoby 
 Dietrich von Hohenburg – niemiecki biskup

Inne 
 Hohenburg – klasztor